Abbot (cratera) - cratera de impacto lunar nomeada por Charles Greeley Abbot
FV433 Abbot (artilharia) - artilharia autopropulsada do Reino Unido utilizada de 1965 a 1995

Desambiguação